José Bustamante può riferirsi a:

 José Bustamante (1907-?), calciatore boliviano
 José Bustamante (1921-), calciatore boliviano
 José Luis Bustamante y Rivero (1894-1989), uomo politico peruviano
 Distretto e città di José Luis Bustamante y Rivero, unità amministrative del Perù intitolate all'uomo politico suddetto